

Persone
Axel Matias Haglund (1884-1948) – canottiere finlandese
Dean Haglund (1965) – attore canadese
Kirsten Haglund (1988) – modella statunitense
Linda Haglund (1956-2015) – velocista svedese
Magnus Haglund (1973) – allenatore di calcio ed ex calciatore svedese
Philip Haglund (1987) – calciatore svedese

Altro
Deformità di Haglund – osteocondrosi, malattie del sistema scheletrico